Johannes Olsson kan syfta på:

 Johannes Olsson (musiker) (född 1945), svensk musiker
 Johannes Olsson (1818–1886), svensk poet, se Brånasmeden